Der tiefe Schlaf steht für:
 Tatort: Der tiefe Schlaf, deutscher Fernsehfilm von 2012
 Ursprünglicher deutscher Titel des Kriminalromans Der große Schlaf von 1939